5-й механизированный корпус — общевойсковое соединение автобронетанковых войск РККА Вооружённых Сил Союза ССР:
 5-й механизированный корпус — сформирован в 1934 году.
 5-й механизированный корпус — сформирован в 1940 году.
 5-й механизированный корпус — сформирован в 1942 году.

См. также 
 5-й гвардейский механизированный корпус — сформирован в 1943 году.